Talladjé steht für:

 Talladjé (Falwel), Weiler in der Gemeinde Falwel in Niger
 Talladjé (Niamey), Stadtviertel von Niamey in Niger
 Talladjé (Dorf in Simiri), Dorf in der Gemeinde Simiri in Niger
 Talladjé (Weiler in Simiri), Weiler in der Gemeinde Simiri in Niger
 Talladjé (Tamou), Weiler in der Gemeinde Tamou in Niger
 Talladjé (Tombokoirey I), Weiler in der Gemeinde Tombokoirey I in Niger